Černá kněžna má více významů:

Černá kněžna (legenda) – postava z legend a pověstí z Těšínska
Černá kněžna (film) – polský němý film z roku 1918 (Czarna księżna)
Černá kněžna (kniha) – literární dílo běloruské spisovatelky Volgy Ipatavy z roku 1989 (Чорная княгіня)
Černá kněžna (román) – román německého spisovatele Dietmara Stanchiny z roku 2005 (Die schwarze Herzogin)